

Люшовиці — село в гміні Хшанув Хшановського повіту Малопольського воєводства
 Люшовиці — село в гміні Радґощ Домбровського повіту Малопольського воєводства